В одиночному розряді тенісного турніру Madrid Open 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Чанду Рубін 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Моніка Селеш (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Тамарін Танасугарн (1-ше коло)
  Патті Шнідер (1-ше коло)

 Анна Смашнова (чвертьфінал)
 Іва Майолі (1-ше коло)
 Ай Суґіяма (1-ше коло)
 Ріта Гранде (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Madrid Open (теніс)